Allehelgensflod kan henvise til flere stormfloder, som fandt sted ved Allehelgen:

Nordsøen
 Allehelgensflod 1170
 Allehelgensflod 1436
 Allehelgensflod 1510
 Allehelgensflod 1530
 Allehelgensflod 1532
 Allehelgensflod 1570
 Allehelgensflod 1582
 Allehelgensflod 2006

Østersøen
 Allehelgensflod 1304